Златовратский — фамилия; имеет женскую форму Златовратская.
 Златовратский, Александр Николаевич (15 сентября 1878, Владимир — 19 января 1960, Москва) — российский, советский скульптор, один из основателей Общества русских скульпторов.
 Златовратский, Николай Николаевич (14 [26] декабря 1845, Владимир — 10 [23] декабря 1911, Москва) — русский писатель.